Localidades
 Bara (Sudão)
 Bara (distrito), no Nepal
 Bâra, na Moldávia
 Bara (Timiș), na Romênia
 Bara (Síria)
 Baras, nas Filipinas

Etnias
 Povo Bará, indígenas da Amazônia
 Bara (Ihosy), povo de Madagascar

Pessoas
 Theda Bara, atriz estadounidense
 Joseph Bara, adolescente revolucionario francés

Outros usos
 Bara (gênero), um termo oriental para a arte gay
 Bará é também uma entidade da religião batuque